Юрий Иванович Чернов () — советский и российский зоолог, эколог, биогеограф, академик РАН (2003), доктор биологических наук (1976), председатель Научного совета РАН по экологии биологических систем, исследователь Арктики, главный редактор «Зоологического журнала» РАН.

Биография 
Родился 8 января 1934 года в селе Троицкое-Лобаново Ступинского района Московской области в семье потомственного учителя.

В 1958 году окончил Московский областной педагогический институт.

В 1962 году состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Наземные беспозвоночные мезофауны в биоценозах тундровой зоны».

В 1976 году защитил докторскую диссертацию «Животный мир Субарктики и зональные факторы среды».

Работал главным научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Заведовал Лабораторией структуры и динамики сообществ, переименованной в Кафедру синэкологии.

Внёс значительный вклад в методологию и методику исследований почвенной зоологии, пространственной и видовой структуры животного населения, в разработку проблем «биоразнообразие и климат», адаптаций к ландшафтно-зональным условиям, эволюции биоценозов, в исследование структуры сообществ и закономерности сложения фауны Арктики, особенности зональной дифференциации высокоширотной биоты. Организатор международных экспедиций по исследованию Арктики и Заполярного края.

Cкончался 22 мая 2012 года в Москве. Похоронен в Москве на Хованском кладбище (Северная часть, участок 307).

Семья 
Жена — Чернова, Нина Михайловна (1935—2010) — профессор, эколог и почвенный зоолог.
 Сын — Чернов, Иван Юрьевич (1959—2015) — профессор, миколог и почвовед.

Награды и премии 
  — Орден «Знак Почёта»
 1999 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 1989 — Золотая медаль имени В. Н. Сукачёва АН СССР
 1997 — Премия имени Карпинского германского фонда А. Тепфера.

Членство в организациях и звания 
 Академик РАН (22.05.2003; Отделение биологических наук, секция общей биологии), Член-корреспондент АН СССР (23.12.1987)
 Председатель диссертационного совета ИПЭЭ РАН
 Председатель научного совета РАН «Проблемы экологии биологических систем»
 Главный редактор «Зоологического журнала» РАН
 Заместитель главного редактора журнала «Успехи современной биологии» РАН.

Библиография 
Автор более 200 публикаций, в том числе 6 монографий, из которых 2 изданы в Англии и Голландии.
Книги
 Чернов Ю. И. Природная зональность и животный мир суши. — : Мысль, 1975. — 222 с.
 Чернов Ю. И. Структура животного населения Субарктики. — : Наука, 1978. — 167 с.
 Чернов Ю. И. Жизнь тундры. — : Мысль, 1980. — 236 с.
 Чернов Ю. И. Формула моей жизни. — : КМК, 2014. — 206 с.
Основные статьи
 Чернов Ю. И. Понятие «животное население» и принципы геозоологических исследований // Журнал общей биологии. — 1971. — Т. 32. — № 4. — С. 425—438.
 Чернов Ю. И. Флора и фауна, растительность и животное население // Журнал общей биологии. — 1984. — Т. 45. — № 6. — С. 732—748.
 Чернов Ю. И. Эволюционный процесс и историческое развитие сообществ // Фауногенез и филоценогенез / Под ред. Ю. И. Чернова. — : Наука, 1984. — С. 5—23.
 Чернов Ю. И. Филогенетический уровень и географическое распределение таксонов // Зоологический журнал. — 1988. — Т. 67. — Вып. 10. — С. 1445—1457.
 Чернов Ю. И. Тепловые условия и биота Арктики // Экология. — 1989. — № 2. — С. 49—57.
 Чернов Ю. И. География микроорганизмов и структура экосистем // Известия РАН. Сер. геогр. — 1993. — № 6. — С. 49—58.
 Chernov Yu. I., Matveyeva N. V. Arctic ecosystems in Russia // Ecosystems of the World. — T. 2. Arctic and Alpine ecosystems. — Amsterdam: Elsevier, 1997. — P. 361—507.
 Чернов Ю. И. Класс птиц (Aves) в Арктике // Зоологический журнал. — 1999. — Т. 78. — Вып. 3. — C. 276—292.
 Чернов Ю. И. Биота Арктики: таксономическое разнообразие // Зоологический журнал. — 2002. — Т. 81. — № 12. — С. 1411—1431.
 Чернов Ю. И., Матвеева Н. В. Ландшафтно-зональное распределение видов арктической биоты // Успехи современной биологии. — 2002. — Т. 122. — № 1. — С. 26—45.
 Чернов Ю. И. Животный мир // Большая Российская энциклопедия. Т. 1. Россия. — : Энциклопедия, 2004. — С. 94—108.
 Чернов Ю. И. Животный мир полярной пустыни на плато острова Девон (Канадский Арктический архипелаг) // Зоологический журнал. — 2004. — Т. 83. — № 5. — С. 604—614.
 Чернов Ю. И. Направления, состояние и перспективы отечественных исследований биологического разнообразия Арктики // Вестник РФФИ. — 2004. — № 1. — С. 5—35.
 Чернов Ю. И. Видовое разнообразие и компенсационные явления в сообществах и биотических системах // Зоологический журнал. — 2005. — Т. 84. — № 10. — С. 1221—1238.
 Чернов Ю. И., Татаринов А. Г. Дневные бабочки (Lepidoptera, Rhopalocera) в фауне Арктики // Зоологический журнал. — 2006. — Т. 85. — № 10. — С. 1257—1272.
 Callagan T. V., Bjorn L. O., Chernov Yu. I. et al. Biodiversity, distribution and adaptations of Arctic species in the context of environmental change // Ambio. — 2004. — Vol. 33. — № 7. — P. 404—417.

Примечания

Литература 
 Виды и сообщества в экстремальных условиях. Сборник, посвящённый 75-летию академика Юрия Ивановича Чернова / Ред. А. Б. Бабенко, Н. В. Матвеева, О. Л. Макарова, С. И. Головач. — : КМК, 2009. — 494 с. — ISBN 978-5-87317-533-8.
 Резникова Ж.И. Памяти Юрия Ивановича Чернова (1934-2012) // Евразиатский энтомологический журнал. 2012. Т. 11. № 3. С. 291-296.
 Ланцов В. И. Памяти учителя - Юрия Ивановича Чернова // Кавказский энтомологический бюллетень. 2012. Т. 8. № 1. С. 181-184.
 Макарова О.Л., Бабенко А.Б., Случевская Л.Л. К 80-летию со дня рождения академика Ю.И. Чернова // Зоологический журнал. 2014. Т. 93. № 1. С. 5-6.
 Стриганова Б. Р. Академик Ю.И. Чернов - выдающийся исследователь арктических экосистем (1934-2012) // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2013. № 3. С. 383.
 Марусик Ю.М. О книге "Виды и сообщества в экстремальных условиях" // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2010. № 3. С. 111-112.

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Его статьи в РИНЦ

Члены-корреспонденты АН СССР
Действительные члены РАН
Зоологи СССР
Экологи СССР
Зоологи России
Экологи России
Биогеографы СССР
Выпускники Московского государственного областного университета
Сотрудники ИПЭЭ РАН
Похороненные на Хованском кладбище
Главные редакторы «Зоологического журнала»